Pseudocreobotra ocellata (лат., возможное русское название — африканский колючий богомол) — вид крупных хищных насекомых из семейства Hymenopodidae отряда богомоловых.

Взрослое насекомое достигает в длину 5—7,5 см. Обитает в тропических лесах Африки.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Hymenopodidae
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1805 году